Spänning kan avse följande:
 Elektrisk spänning – begrepp inom elektromagnetism
 Mekanisk spänning – begrepp inom mekanik och hållfasthetslära
 Skjuvspänning – begrepp inom hållfasthetslära
 Spänning (dramaturgi) – begrepp i dramaturgi